„Is There Anybody Out There?” – utwór grupy Pink Floyd
 Is There Anybody Out There? – album grupy Pink Floyd
 Is There Anybody Out There? – album grupy A Great Big World